Miejscowości w USA:
 Gowrie – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
Gminy w USA:
 Gowrie (ang. Gowrie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster